Anice Nagib Gazzaoui, mais conhecida como Anice Gazzaoui (Telêmaco Borba, 19 de julho de 1971), é uma advogada e política brasileira filiada ao Partido Liberal (PL). Exerce atualmente o cargo de vereadora em Foz do Iguaçu, sendo eleita nas eleições de 2012 e reeleita em 2016 e 2020.

Biografia

Vida pessoal 
De origem libanesa, Anice Nagib Gazzaoui nasceu na cidade de Telêmaco Borba, região dos Campos Gerais do Paraná. Posteriormente mudou-se com a família para Foz do Iguaçu onde começou a trabalhar no setor público. Anice casou-se com Mohamad Hussein Ghazzawi, imigrante libanês naturalizado brasileiro, e juntos tiveram três filhos homens.

Carreira política 
Nas eleições de 2012, Anice foi eleita com 2.475 votos a primeira vereadora muçulmana e de origem árabe do Brasil e da América Latina, sendo a segunda mulher dessa origem a ser eleita para um cargo público no Brasil. Foi também a única mulher a ser eleita para a 16ª legislatura (2013-2016) em 2012. Buscou representar as mulheres e a comunidade islâmica de Foz do Iguaçu, que é considerada a segunda maior comunidade no Brasil. Em seu primeiro mandato defendeu principalmente políticas para as mulheres. Uma de suas lutas que obteve vitória foi a conquista do direito das mulheres a ter foto de CNH com o véu islâmico, segundo ela, o véu islâmico não é um adereço feminino, mas uma indumentária. Até o ano de 2012, Anice foi a única membro eleita para o legislativo municipal em todo país pertencente ao islamismo. 

Antes de ser eleita vereadora, Anice foi em 2003 diretora da Ação Social na Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu e, seguidamente, diretora da 9ª Regional de Saúde. Em 2013 foi eleita presidente do Partido dos Trabalhadores (PT) em Foz do Iguaçu. Em 2014 foi candidata a deputada estadual pelo PT, não sendo eleita.

Em março de 2016 deixou o PT e logo filiou-se ao Partido Trabalhista Nacional (PTN). Em outubro de 2016 foi a segunda mais votada entre os candidatos a vereador de Foz do Iguaçu, sendo reeleita ao cargo com 4.937 votos. Em dezembro de 2016, foi presa pela Polícia Federal na Operação Nipoti, um desdobramento da Operação Pecúlio. A operação investigava irregularidades em processos licitatórios de prestação de serviços e realização de obras para a prefeitura de Foz e desvio de recursos na Câmara Municipal. Foi presa preventivamente juntamente com outros vereadores, ficando encarcerada até 7 de fevereiro de 2017. O suplente Marcelinho Moura, do Podemos, assumiu a vaga. Em julho de 2019, Anice reassumiu o cargo, após a defesa conseguir no Tribunal de Justiça do Paraná (TJ-PR) que a cassação fosse anulada.

Nas eleições de 2020 se reelegeu vereadora pelo Partido Liberal (PL) com 1.394 votos (1,06%).

Naturais de Telêmaco Borba
Brasileiros de ascendência libanesa
Advogados do Paraná
Mulheres do Paraná na política
Membros do Podemos (Brasil)
Vereadores de Foz do Iguaçu
Muçulmanos do Brasil